Cot Kuta (Kuala), een plaats in Indonesië
Cot Kuta (Suka Makmue), een plaats in Indonesië